Der Name Das Goldene Spinnrad (Božena Němcová) bezeichnet:

 Das goldene Spinnrad (Němcová), eine Märchensammlung von Božena Němcová
 Das goldene Spinnrad (Dvořák), eine Sinfonische Dichtung von Antonín Dvořák